1. FC Delta Real Šumperk byl moravský futsalový klub ze Šumperku. Klub byl založen v roce 1995. V počátcích své existence hrával klub nižší soutěže, ale během tří sezón se klubu povedlo postoupit až do druhé ligy. V sezóně 2004/05 se klubu podařilo postoupit poprvé ve své historii do 1. celostátní ligy. Před začátkem sezóny 2014/15 se klub odhlásil ze druhé ligy, následně se klub nepřihlásil ani do nižších soutěží.

Své domácí zápasy odehrával klub ve sportovní hale Gymnázium Šumperk.

Vývoj názvů klubu 
Zdroj:

 2004 – 1. FC Delta Real Šumperk (1. Futsal Club Delta Real Šumperk)
 2005 – 1. FC Šumperk (1. Futsal Club Šumperk)
 2006 – 1. FC Delta Real Šumperk (1. Futsal Club Delta Real Šumperk)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální klubové stránky

Zaniklé české futsalové kluby
Futsal v Olomouckém kraji
Futsalové kluby založené v roce 1995
Futsalové kluby zaniklé v roce 2014
1. FC
Fotbal v Šumperku